Осео́ла ( ) — практическая транскрипция английского произношения имени индейского вождя Оцеолы, используемая при передачи географических названий.

Канада 
 Осеола (Онтарио) () — населённый пункт в Онтарио.

США 
 Осеола (Арканзас) ()
 Осеола (Индиана) ()
 Осеола (Айова) ()
 Осеола (Миссури) ()
 Осеола (Небраска) ()
 Осеола (Нью-Йорк) ()
 Осеола (Западная Виргиния) ()
 Осеола (Огайо) ()
 Осеола (Висконсин) () — деревня в Висконсине (округ Полк).
 Осеола (тауншип, Фон-дю-Лак, Висконсин) () — тауншип (town) в Висконсине.
 Осеола (тауншип, Полк, Висконсин) () — тауншип (town) в Висконсине.
 
 Осеола-Милс ()
 Осеола (тауншип, Пенсильвания) ()
 Осеола (тауншип, Осеола, Мичиган) ()
 Осеола (тауншип, Хоктон, Мичиган) ()
 Осеола (тауншип, Ливингстон, Мичиган) ()
 Осеола (тауншип, Миннесота) ()
 Осеола (гора) () — гора в Нью-Гэмпшире.

См. также 
 Оцеола (значения)

Примечания